Muslimisches Viertel steht für:
 Muslimisches Viertel von Jerusalem 
 Muslimisches Viertel von Damaskus